А́рмстронг () — прізвище або топонім.

Особи 
 Армстронг (прізвище)

Топоніми

Армстронг (округ, Пенсільванія)
 Армстронг (округ, Техас)
 Армстронг — місто, штат Айова
 Армстронг — місто, штат Міссурі
 Армстронг — місто, штат Оклахома
 Армстронг Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсільванія
 Армстронг Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія

Інше 
 «Армстронг» — бойовик, який також відомий під назвою «Свавілля»
 Хлоя Армстронг — персонаж у науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама: Всесвіт»
 6469 Армстронг (6469 Armstrong) — астероїд головного поясу, відкритий 14 серпня 1982 року.